3 cieki w Polsce:
 Kacza – potok w woj. pomorskim, w Gdyni, uchodzi do Zatoki Gdańskiej
 Kacza – potok, dopływ Podgórnej, płynie w woj. dolnośląskim
 Kacza – struga, dopływ Starej Świny, w woj. zachodniopomorskim

3 cieki na świecie:
 Kacza – rzeka w Rosji, w Kraju Krasnojarskim
 Kacza – rzeka na Ukrainie, na Krymie
 Kacza – osiedle typu miejskiego na Krymie

Zobacz też 
 Kaczy Potok, Kaczy Szczyt